Kiraz steht für:
 Kiraz (Izmir), Stadt und Landkreis in der Provinz İzmir, Türkei

Kiraz ist der Familienname folgender Personen:

 Ferhat Kiraz (* 1989), türkischer Fußballspieler
 Ümmü Kiraz (* 1982), türkische Leichtathletin